Дмитрий Фёдорович Самарин (1831—1901) — общественный деятель и писатель, младший брат Ю. Ф. Самарина, долгое время влиятельный гласный Московского земства, сотрудник изданий И. С. Аксакова и «Московских ведомостей», в которых выступал представителем дворянско-помещичьих интересов (см. Крестьяне); издаёт сочинения своего брата Юрия Фёдоровича Самарина, к которым составил ряд довольно обширных предисловий.

Биография 
Родился в богатой и родовитой дворянской семье. Сын полковника Фёдора Самарина и жены его Софьи, урождённой Нелединской-Мелецкой. Его родными братьями были общественные деятели Николай и Юрий Самарины, сестра — Мария Соллогуб.

В конце 1850-х выступил со своими статьями в защиту славянофильства и дворянских интересов в «Московских ведомостях», «Парусе» и «Молве», а позднее продолжал сотрудничать в «Дне», «Современных известиях», «Руси», «Москве», «Современной летописи» и других изданиях консервативного и славянофильского направления.

Отдельно издал брошюру «Поборник вселенской правды» (СПб., 1890), в которой старается доказать, что В. С. Соловьёв в «Очерках из истории русского сознания» («Вестник Европы», 1889 г.) неверно изложил учение славянофилов.

С 14 апреля 1857 года был женат на Варваре Петровне Ермоловой (1832—1906), дочери генерал-майора П. Н. Ермолова. Их сын, Федор Дмитриевич (1858—1916), один из выдающихся деятелей Московского губернского земства, составитель замечательного доклада о начальном обучении, направленного в защиту земской школы. Другой сын, Александр Дмитриевич (1868—1932), был московским губернским предводителем дворянства, обер-прокурором Святейшего Синода и членом Государственного совета.

Похоронен в Даниловом монастыре.

Примечания

Источник 
 

Дмитрий Фёдорович
Похороненные в Даниловом монастыре